Szász–Coburg–Gotha utalhat egy német hercegségre, valamint az azt uraló dinasztiára is:

 Szász–Coburg–Gotha Hercegség, az 1826–1918 között létező német állam
 Szász–Coburg–Gothai-ház, előbb a hercegség, majd számos más európai ország uralkodócsaládja.